SE postcode area – una parte del London postal district.
South London – La parte est di questa zona.